Свети Антон може бити:

 Свети Антун Падовански - португалски католички свештеник и фратар фрањевачког реда

Или насеља:
 Свети Антон (Банска Штјавњица), насељено мјесто у округу Банска Штјавњица, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Свети Антон (Малинска-Дубашница), насељено мјесто у општини Малинска-Дубашница, Република Хрватска
 Свети Антон (Мошћеничка Драга), насељено мјесто у општини Мошћеничка Драга, Република Хрватска